Bandeira da cidade de São Paulo
 Bandeira do estado de São Paulo

Desambiguação